Coulonces kan syfta på:
 Coulonces, Calvados
 Coulonces, Orne